

Motorfietsmerk 
 Flink (hulpmotor), een Duits historisch hulpmotormerk
 Flink (München), een Duits historisch motorfietsmerk
 Flink (Åmål), een Zweeds historisch motorfietsmerk

Stripreeks 
 Flippie Flink, Een Amerikaanse stripreeks
 Flip Flink, een Belgische stripreeks
 Flippie Flink (Nederlandse stripreeks), een Nederlandse stripreeks
 Fokkie Flink, een Nederlandse stripreeks

Divers 
 Flink (computerspel), een computerspel
 Flink (flitsbezorger), een Duits flitsbezorger
 Coen Flink, een Nederlandse acteur